Tytler ist der Familienname von:

James Tytler (1745–1804), schottischer Apotheker
Robert Christopher Tytler (1818–1872), britischer Soldat, Amateurforscher und Fotograf